Вјеска може бити:

 Вјеска (Вељки Кртиш), насељено мјесто у округу Вељки Кртиш, Банскобистрички крај, Словачка Република
 Вјеска (Дунајска Стреда), насељено мјесто у округу Дунајска Стреда, Трнавски крај, Словачка Република

или
 Вјеска на Блху, насељено мјесто у округу Римавска Собота, Банскобистрички крај, Словачка Република
 Вјеска на Житави, насељено мјесто у округу Злате Моравце, Њитрански крај, Словачка Република
 Нова Вјеска, насељено мјесто у округу Нове Замки, Њитрански крај, Словачка Република